Assisi bezeichnet:

 Die Stadt Assisi in Mittelitalien
 Einen Wein, siehe Assisi DOC

Personen:
 Sergio Assisi (* 1972), italienischer Filmschauspieler

Siehe auch:
 Franz von Assisi (1181 oder 1182–1226), katholischer Heiliger und Ordensgründer
 Rufinus von Assisi, Bischof von Assisi
 Weltgebetstreffen in Assisi
 Asisi